Reka ljubezni je slovenska televizijska serija, ki jo že od 4. septembra 2017 predvajajo na programu POP TV. V seriji igrajo Lara Komar, Tadej Pišek, Vesna Kuzmić, Voranc Boh, Marijana Brecelj, Blaž Valič, Branko Šturbej, Mojca Funkl, Teja Glažar, Marinka Štern, Ana Urbanc in Aleš Valič.Seriji so se kasneje pridružili še Bernarda Oman, Vlado Novak, Urška Taufer,Domen Valič, Ivo Ban, Barbara Krajnc Avdić in Vesna Kuzmić. Serija je do  2018 predvajala 225 delov; 75 v 1. sezoni, 75. v 2. sezoni in 75 delov v 3. sezoni

Pregled sezon

Seznam epizod

1. sezona 

Obvestilo: Serija se je predvajala od ponedeljka do petka, kakorkoli, bilo je šest izjem sporeda, kar se je zgodilo:
13. september 2017
14. september 2017
26. september 2017
17. oktober 2017
1. november 2017
6. december 2017

Sezona 2

Serija se je predvajala od ponedeljka do petka, razen ob treh izjemah. Te izjeme so se zgodile:
21. maj 2018
28. maj 2018
1. junij 2018

Sezona 3

Sezona 4

Viri in literatura

Reka ljubezni
Reka ljubezni

Poglej tudi
Liki Reke ljubezni
Reka ljubezni